

Geografia 
 Heilbron – località del Sudafrica

Persone 
 Ian Morris Heilbron – chimico inglese  
 Marie Heilbron – soprano belga
 John Lewis Heilbron – storico statunitense